

В Україні є кілька населених пунктів із відповідною назвою:
 Зубівщина — Житомирська область, Коростенський район
 Зубівщина — Хмельницька область, Славутський район

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Зубівщина:
 Зубівщина — Гродненська область, Ошмянський район
 Зубівщина — Гродненська область, Вовковиський район